Der kleine Muck steht für:

 Die Geschichte von dem kleinen Muck, Märchen von Wilhelm Hauff (1826)
 Der kleine Muck (1944), deutscher Film von Franz Fiedler
 Die Geschichte vom kleinen Muck, deutscher Film von Wolfgang Staudte (1953)